Снято несколько фильмов с таким названием:
 Две жизни (фильм, 1956) — СССР, реж. Константин Воинов (другое название — «Сёстры»)
 Две жизни (фильм, 1961) — СССР, реж. Леонид Луков
 «Две жизни (фильм, 1966)» — первоначальное, рабочее название фильма «Встреча с прошлым (фильм)»
 Две жизни (фильм, 2000) — США, реж. Алан Берлинер (оригинальное название )
 Две жизни (фильм, 2012) — Германия/Норвегия, реж. Георг Маас (оригинальное название , )

Примечания